Quatre classes de navires ont porté le nom de classe Holland :
la , une classe de six croiseurs protégés construits pour la Marine royale néerlandaise à la fin du  ;
la , une classe de quatre destroyers construits pour la Marine royale néerlandaise dans les années 1950 ;
la , une classe de quatre patrouilleurs construits pour la Marine royale néerlandaise depuis 2008 ;
la , une classe de cinq sous-marins construits pour la Royal Navy au début du .